Марс — деревня в Шарангском районе Нижегородской области России. Входит в состав Черномужского сельсовета.

Источники

Ссылки 
 

Населённые пункты Шарангского района